Arkimedes har flere betydninger eller specialiseringer:
 Arkimedes – berømt opfinder
 Arkimedes' princip
 Arkimedes' spiral
 Archimedes (månekrater) – et krater på Månen
 Acorn Archimedes – engelsk computerfabrikat i perioden 1987-1990'erne (med ARM processor)